Российский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шипуново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1026 человек, в том числе 495 мужчин и 531 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1705 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 село Быково,
 посёлок Калиновка,
 село Шипуново.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района